Scandinavia kan avse:

Scandinavia, Wisconsin – en by i USA
Scandinavia Township, Harlan County, Nebraska – i USA
Scandinavia (musikgrupp) – ett norskt dansband